Соревнования по бобслею среди двоек на зимних Олимпийских играх 1956 года прошли 27 и 28 января в Кортина-д’Ампеццо на бобслейной трассе. Согласно регламенту, каждый экипаж имел по четыре попытки заезда: победителем Игр становился экипаж с наименьшим суммарным временем по сумме четырёх попыток.

Фаворитами с самого начала считались экипажи итальянских пилотов Ламберто далла Косты и Эудженио Монти, так как многие сильные бобслеисты других стран к этому времени уже завершили карьеру, а итальянцы как раз начали разрабатывать новые перспективные технологии производства саней, существенно обновили дизайн и конструкцию своих бобов. В двойках не осталось сомнений в их победе уже после первой попытки, в итоге Далла Коста, редко выступавший за пределами родной трассы в Кортина-д’Ампеццо, опередил своего соотечественника всего лишь на 0,8 секунд. Борьба за третье место развернулась между сборными Швейцарии, США и дебютировавшей здесь Испании. Судьба бронзы решилась только после четвёртой попытки: награда досталась команде швейцарца Макса Ангста, а испанский экипаж, состоявший из двух маркизов (Альфонсо де Портаго и Висенте Сарториус-и-Кабеса-де-Васа) проиграл швейцарцам всего 0,14 сек. Сразу пять команд по ходу заездов отказались от дальнейшего участия в соревнованиях.

Медалисты

Результаты

Ссылки 
 1956 bobsleigh two-man results 

Бобслей на зимних Олимпийских играх 1956